Рушник — шматок декоративної тканини з вишиваним або тканим орнаментом; традиційно використовується для оздоблення житла, в українських народних обрядах.
 Рушник — шматок тканини, призначений для витирання обличчя, тіла, посуду тощо.

Джерела